Sergio Siglienti – banchiere ed economista italiano
 Stefano Siglienti – banchiere e politico italiano